Caneti ima više značenja:
 Caneti (Bergamo)
 Caneti (Trevizo)
 Caneti (Venecija)